Komba peut faire référence:

Géographie 
 Nosy Komba, une île au nord-ouest de Madagascar ;
 Komba, une île du kabupaten de Lembata (Indonésie) ;
 Komba, une localité du Tchad ;
 Komba, une localité de la république démocratique du Congo.

Patronyme 
 John Komba, un homme politique tanzanien ;
 James John Komba, un évêque tanzanien ;
 Lucy Komba, une actrice et réalisatrice tanzanienne.

Prénom 
 Komba Bellow, un percussionniste congolais ;
 Komba Yomba, un footballeur (gardien de but) sierraléonais.

Œuvres 
 Komba, un album du groupe portugais Buraka Som Sistema ;
 Komba, dieu des pygmées, un film de Raymond Adam.

Divers 
 Komba Gewerkschaft, un syndicat allemand de la fonction publique ;
 Komba, une langue africaine parlée au Ghana ;
 Komba, un genre de primates éteint.